Assentiz ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Assentiz (Rio Maior)
 Assentiz (Torres Novas)